John West (1590–1659) – angielski administrator kolonialny, gubernator Wirginii
 John West (1693–1766) – brytyjski arystokrata, wojskowy, dworzanin i polityk, 1. hrabia De La Warr
 John West (1729–1777) – brytyjski arystokrata, dworzanin i polityk, 2. hrabia De La Warr
 John West (1758–1795) – brytyjski arystokrata i dworzanin, 4. hrabia De La Warr
 John C. West (1922–2004) – amerykański polityk i dyplomata, gubernator Karoliny Południowej
 John West (ur. 1964) – amerykański wokalista i gitarzysta
 John West (ur. 1983) – amerykański piosenkarz i autor tekstów